«Важко бути богом» — повість Аркадія та Бориса Стругацьких.
 « Важко бути богом» — художній фільм Пітера Фляйшмана (1989)
 « Важко бути богом» — художній фільм Олексія Германа (в стадії пост-продакшн)